Serra do Salitre kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Serra do Salitre (ort), Minas Gerais, 
 Serra do Salitre (kommun), Minas Gerais, 

Robotskapade Brasilienförgreningar